Маргарета II (; Копенхаген, 16. априла 1940) је краљица Данске.

Биографија 

Родила се у Копенхагену као кћи Фридриха IX и принцезе Ингрид од Шведске.

Није било предвиђено да постане монарх јер су само мушки потомци њене куће Глуксбург могли да наследе престо. Тако је предвиђао Закон из 1850. године. Претпостављало се да ће њен стриц, Кнуд од Данске, наследити престо. Но, популарност њених родитеља и њихових кћери допринела је промени Устава, што је омогућило и женама да наследе дански престо. На престо је ступила 1972. након смрти оца. Веома је поштована од стране Данаца и сматра се једним од најобразобанијих монарха на свету.

Студирала је праисторијску археологију, политикологију и економију на престижним установама у иностранству. Удата је и има два сина: Фредерика и Јоакима. Краљевски пар има и осам унука.

Противи се фундаменталистичком исламу, али не и исламу у целини. Говори неколико језика: дански, француски, шведски, енглески и немачки језик.

Изврсна је сликарка и преводитељка. Кажу да кад не би била краљица, солидно би зарађивала за живот као професионални уметник. Што се тиче превођења, сматра се да је превела један део Господара прстенова и направила илустрације под псеудонимом.

Данска је уставна монархија, што значи да владар не може сам доносити одлуке. Сваки предлог закона постаје Закон када га потпише краљица и потпише министар из кабинета. Страствена је пушачица цигарета, због чега је добила и шаљиви надимак "краљица пепељара".  2006. године објавила је да је јавност више неће видети како пуши на јавном месту због изгласаног строжег закона о пушењу и истраживања која говоре да њена навика да пуши у јавности утиче на већу смртност жена пушача у Данској.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница краљевске породице 
 У Данској прослављено 50 година владавине краљице Маргaрете Друге („Политика”, 12. новембар 2022)

Рођени 1940.
Краљеви Данске
Данска краљевска породица